Характеризація (літературознавство)
 Характеризація (закон), процедура вирішення позову
 Характеризація (математика), концепція в математиці
 Характеризація (матеріалознавство), використання зовнішніх методів зондування та властивостей матеріалу